Зеленушки () — род морских лучепёрых рыб из семейства губановых (Labridae). Размеры от 10 до 44 см. Распространены в Восточной Атлантике, Средиземном и Чёрном морях.

Виды 
В роде Symphodus 10 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или рулена, или лапина

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Губановые